Cyptobunus is een geslacht van hooiwagens uit de familie Triaenonychidae.
De wetenschappelijke naam Cyptobunus is voor het eerst geldig gepubliceerd door Banks in 1905.

Soorten
Cyptobunus omvat de volgende 2 soorten:
 Cyptobunus cavicolens
 Cyptobunus ungulatus

Triaenonychidae